Atari est une entreprise développant des jeux vidéo et des micro-ordinateurs grand public des années 1970 à 1990.
 Atari est une situation dans le jeu de go.
 Atari est une branche de l'entreprise japonaise Natsume qui produit des jeux de pachinko.

Notes et références